Список R&B синглов № 1 в США в 2012 году составлен на основе еженедельного хит-парада лучших песен в стилях ритм-энд-блюз и хип-хоп в США 2012 года, публикуемого американским журналом Billboard.

История

См. также 
 Список синглов № 1 в США в 2012 году
 Список кантри-хитов № 1 2012 года
 Список синглов № 1 2012 года (Великобритания)
 Список кантри-альбомов № 1 2012 года

Примечания

Ссылки 
 

Списки R&B-хитов Billboard
Чарты Billboard 2012 года
Списки хитов № 1 в США 2012 года